Syer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Syer (1701–1787), deutscher Orgelbauer in Nieder-Florstadt

Siehe auch:
 Syer-Tenyer (auch: Westliches Karaboro), Paar von zwei Senufo-Dialekten, die in Burkina Faso gesprochen werden